Аплоактовые, или вельветовые рыбы , — семейство морских лучепёрых рыб из отряда скорпенообразных.

Описание 
Тело продолговатое, веретенообразное. Семейство сходное с Congiopodidae. Число лучей жаберной перепонки — 6. Кожа шероховатая. Симфизис нижней челюсти без бугорка.

Классификация 
В составе семейства выделяют рода:
 Acanthosphex Fowler, 1938
 Acanthosphex leurynnis
 Adventor Whitley, 1952
 Adventor elongatus
 Aploactis
 Aploactis aspera
 Aploactisoma Castelnau, 1872
 Aploactisoma milesii
 Bathyaploactis Whitley, 1933
 Bathyaploactis curtisensis
 Bathyaploactis ornatissima
 Cocotropus Kaup, 1858
 Cocotropus altipinnis
 Cocotropus astakhovi
 Cocotropus dermacanthus
 Cocotropus echinatus
 Cocotropus eksae
 Cocotropus izuensis
 Cocotropus keramaensis
 Cocotropus larvatus
 Cocotropus masudai
 Cocotropus microps
 Cocotropus monacanthus
 Cocotropus possi
 Cocotropus richeri
 Cocotropus roseomaculatus
 Cocotropus roseus
 Cocotropus steinitzi
 Erisphex Jordan & Starks, 1904
 Erisphex aniarus
 Erisphex philippinus
 Erisphex pottii
 Erisphex simplex
 Kanekonia Tanaka, 1915
 Kanekonia florida
 Kanekonia leichhardti Johnson, 2013
 Kanekonia pelta
 Kanekonia queenslandica
 Matsubarichthys Poss & Johnson, 1991
 Matsubarichthys inusitatus
 Neoaploactis
 Neoaploactis tridorsalis
 Paraploactis Bleeker, 1864
 Paraploactis hongkongiensis
 Paraploactis intonsa
 Paraploactis kagoshimensis
 Paraploactis obbesi
 Paraploactis pulvinus
 Paraploactis taprobanensis
 Paraploactis trachyderma
 Peristrominous Whitley, 1952
 Peristrominous dolosus
 Prosoproctus Poss & Eschmeyer, 1979
 Prosoproctus pataecus
 Pseudopataecus Johnson, 2004 
 Pseudopataecus carnatobarbatus Johnson, 2012
 Pseudopataecus taenianotus
 Ptarmus Smith, 1947
 Ptarmus gallus
 Ptarmus jubatus
 Sthenopus Richardson, 1848
 Sthenopus mollis
 Xenaploactis Poss & Eschmeyer, 1980
 Xenaploactis anopta
 Xenaploactis asperrima
 Xenaploactis cautes

Примечания 

Скорпеновидные
Семейства лучепёрых рыб